Notes et références 

Rapperswil-Jona